Jean-Pierre Cavaillé (1743-1809), facteur d'orgues français ;
  (1959-), historien français.